Antal kan syfta på:

 Antal – hur många element som finns i en mängd, se Mått (matematik)
 Antalsform – en grammatisk böjningskategori, se Numerus

Se även 
 Antalsenhet